Marie Nasavská (29. ledna 1825 – 24. března 1902) byla osmým dítětem a čtvrtou dcerou Viléma Nasavského, manželkou Heřmana z Wiedu a matkou rumunské královny Alžběty zu Wied.

Původ 
Marie se narodila v Biebrichu, Nasavsku, jako osmé dítě a čtvrtá dcera Viléma Nasavského a jeho první manželky, Luisy Sasko-Hildburghausenské, dcery Fridricha Sasko-Altenburského.

Manželství a potomci 
Marie se 20. června 1842 v Biebrichu provdala za Heřmana z Wiedu, staršího syna Johana Augusta Karla, knížete z Wiedu a princezny Žofie Augusty ze Solms-Braunfels. Měli spolu tři děti:

 1. Alžběta zu Wied (29. 12. 1843 Neuwied – 2. 3. 1916 Bukurešť)
 ⚭ 1869 Karel I. Rumunský (20. 4. 1839 Sigmaringen – 10. 10. 1914 Peleș), rumunský domnitor v letech 1866–1881, rumunský král od roku 1881 až do své smrti
 2. Vilém z Wiedu (22. 8. 1845 Neuwied – 22. 10. 1907 tamtéž), kníže z Wiedu od roku 1864 až do své smrti
 ⚭ 1871 Marie Oranžsko-Nasavská (5. 6. 1841 Wassenaar – 22. 6. 1910 Neuwied)
 3. Ota z Wiedu (22. 11. 1850 Neuwied – 18. 2. 1862 tamtéž)

Soukromý život 
Podle německé spisovatelky Marie von Bunsen (1860–1941), měla princezna Marie údajně vztah s bádenským politikem Franzem von Roggenbachem (1825–1907), za něhož se dokonce měla po manželově smrti provdat.

Tituly a oslovení 
 29. ledna 1825 – 20. června 1842: Její Vévodská Jasnost princezna Marie Nasavská
 20. června 1842 – 5. března 1864: Její Vévodská Jasnost kněžna z Wiedu
 5. března 1864 – 24. března 1902: Její Vévodská Jasnost kněžna vdova z Wiedu

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 29. ledna
Narození v roce 1825
Úmrtí 24. března
Úmrtí v roce 1902
Nasavsko-weilburská dynastie
Ženy